Сезон 1976/77 стал для «Манчестер Юнайтед» 75-м сезоном в Футбольной лиге и вторым сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии. По итогам сезона «Юнайтед» выиграл Кубок Англии. В чемпионате команда заняла 6-е место.

После окончания сезона с поста главного тренера команды был уволен Томми Дохерти. Поводом послужило раскрытие любовной связи между Дохерти и женой клубного физиотерапевта.

Первый дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Кубок УЕФА

Статистика игроков 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1976/77 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1976-1977
Манчестер Юнайтед